Der Family Circle Cup 1999 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Hilton Head Island. Es war Teil der WTA Tour 1999 und fand vom 27. März bis zum 4. April 1999 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1999
Tennisturnier in Hilton Head Island